Такмичење у трчању на 10.000 метара за жене на Олимпијским играма 1992. је одржано на Олимпијском стадиону Монтјук у Барселони.

За ову дисциплину било је пријављено 50 атлетичарки из 30 земаља, које су биле подељене у две квалификационе групе по 25 атлетичарки. Првих осам из сваке групе директно су се пласирале у финале (КВ) и још укупно четири према резултату (кв.) постигнутом у квалификацијама. Кваификације су одржане 4., а финале 7. августа.

Рекорди пре почетка такмичења 
(3. август 1996)

Победнице

Квалификације

1. група

2. група

Финале

Спољашње везе 
 Резултати

Атлетика на Летњим олимпијским играма 1992.
Трка на 10.000 метара на Летњим олимпијским играма